Bistrec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Bistrec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz